Le nom Référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie peut désigner :
 Le référendum de 1987 sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie organisé le  (victoire du Non à 98,30 %, avec une participation de 59,10 %) ;
 Le référendum de 2018 sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie organisé le  (victoire du Non à 56,67 %, avec une participation de 81,01 %) ;
 Le référendum de 2020 sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie organisé le  (victoire du Non à 53,26 %, avec une participation de 85,69 %) ;
Le référendum de 2021 sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie organisé le  (victoire du Non à 96,49 %, avec une participation de 43,90 %).